Oceaniska mästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 28 maj–11 juni 2016. Värdland var Papua Nya Guinea. I likhet med föregående turnering var turneringen (bara gruppspelet) även en del av OFC:s kvalspel till världsmästerskapet i fotboll 2018 (andra omgången).

Gruppspel

Gruppspelet används även som en del av Oceania Football Confederation:s kvalspel till fotbolls-VM 2018.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor

Referenser

Oceaniska mästerskapet i fotboll
2